Ruka Može značiti:
 Ruka, dio tijela.
 Ruka (1981) film Olivera Stonea iz 1981. godine. The Hand (1981)
 Ruka (nastamba), oblik kuće kod južnoameričkih Araukanaca.